Anton Vanko – una delle identità di Dinamo Cremisi
Anton Vanko – una delle identità di Whiplash